Запові́тна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Заповітна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Заповітна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Заповітна вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Заповітна вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Заповітна вулиця — вулиця в місті Львів.

Вулиці